Вечна табела свих олимпијских игара младих укључује све освајаче медаља на Олимпијским играма младих од 2010. до 2016. године. Укупно 114 нација освојило је бар једну медаљу, и 111 на Летњим и 33 на Зимским олимпијским играма младих.

Вечна табела освојених медаља на олимпијским играма младих 
 Последњи пут ажурирано после Зимских олимпијских игара младих 2016.

Летње игре 
 Завршно са Летњим олимпијским играма младих 2014.

Зимске игре 
 Завршно са Зимским олимпијским играма младих 2016.

Олимпијске игре